Ви́рве () — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу уезда Харьюмаа.

География и описание 
Деревня располагается на полуострове Юминда, в 53 километрах к востоку от Таллина. Расстояние до волостного центра — посёлка Куусалу — 18 км. Высота над уровнем моря — 34 метра. Территория деревни входит в природоохранную зону Лахемааского национального парка.

Официальный язык — эстонский. Почтовый индекс — 74814.

Население 
По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 12 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Вирве по данным переписей населения:

История 
В письменных источниках 1580-х годов упоминается Wirwo Teffen (личное имя), 1586 года — Wiruo, 1630–1631 и 1637 годов — Wirwell, 1683 года — Wirbell, 1732 года — Wierwe. Мыс, выступающий на севере деревни в море, носит название Кольюнукк (), что в буквальном переводе с эстонского означает «крутой край утёса, выступающий в море».

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Куусалу (волость)